Dawson este numele mai multor comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează,

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Dawson, statul , (Formate GA --  -- (Categorie și format), aflat în Zona metropolitană Atlanta;
 Comitatul Dawson, statul , (Formate MT --  -- (Categorie și format)
 Comitatul Dawson, statul , (Formate NE --  -- (Categorie și format)
 Comitatul Dawson, statul , (Formate TX --  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Dawson (dezambiguizare)
 Dawn (dezambiguizare)
 Son (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii